Wrightsville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Wrightsville (Arkansas)
Wrightsville (Georgia)
Wrightsville (Pennsylvania)